Meeting Areva 2015 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 4 lipca w podparyskim Saint-Denis. Zawody były ósmą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2015.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Zobacz też 
 Diamentowa Liga 2015

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2015 w lekkoatletyce
Meeting de Paris
2015 we Francji